I termini Hückel, Hueckel e Huckel possono riferirsi a:

Erich Hückel – fisico e chimico tedesco (1896-1980)
 il metodo di Hückel – tecnica utilizzata in chimica per la determinazione delle energie degli orbitali molecolari.
 il metodo di Hückel esteso – metodo di calcolo semiempirico di chimica quantistica
 la regola di Hückel – consente di prevedere se un composto chimico ha proprietà aromatiche
 la legge di Debye-Hückel  – legge dell'attività di un composto chimico
 la teoria di Debye-Hückel  – studia le proprietà chimico-fisiche di un composto in una soluzione elettrolitica
Krystyna Gawlikowska-Hueckel – economista polacca
Stanisław Hückel – ingegnere polacco
Walter Hückel – chimico tedesco (1895-1973)
Wolfgang Hückel – diplomatico tedesco (1936-), ha lavorato nella Germania dell'Est e in Ciad